Charles Barrois (1851-1939), est un géologue français.
 Charles Barrois (1890-1944), est un réalisateur français.